

Botanica 
Corteccia – rivestimento dei vegetali

Anatomia 
Corteccia cerebrale – struttura anatomica
Corteccia surrenalica – struttura anatomica
Corteccia renale – struttura anatomica
Corteccia polmonare – struttura anatomica
Corteccia ossea – struttura anatomica

Altri progetti